NGC 4423 (другие обозначения — UGC 7556, MCG 1-32-65, ZWG 42.107, VCC 971, IRAS12246+0609, PGC 40801) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4423
Дева (созвездие)